Большие неприятности:
 «Большие неприятности» — советский мультфильм 1961 года.
 «Большие неприятности» — американский комедийный фильм 2002 года.

См. также 
 «Новые большие неприятности» — советский мультфильм 1973 года.